Кийков — фамилия и топоним; имеет женскую форму Кийкова.
 Кийков, Степан Прокопьевич (1789—1903) — бывший крепостной крестьянин, считается основателем Элисты, Калмыкия.
 Кийкова, Евгения Ивановна (1923—1943) — советская антифашистка-подпольщица.

Топоним 
 Кийков — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 См. также 
 Кийко